Metal pesado também pode se referir à:
 Os metais pesados, uma categoria solta de metais relativamente densas e metaloide
 O gênero musical heavy metal
 Editora Metal Pesado, editora de quadrinhos brasileira
 Metal Pesado (revista), revista em quadrinhos brasileira

Ver também

Desambiguação